Lagoa Santa (Goiás)
 Lagoa Santa (Minas Gerais)